Satellites – singolo di September del 2005
Satellites – singolo degli Enter Shikari del 2020 
 Satellites – album di Dotan previsto per il 2021

Pagine correlate 
Satellite